Домини́к Баджи́ (; , Дакар, Сенегал) — сенегальский футболист, нападающий клуба «Цинциннати».

Биография 
Баджи родился в столице Сенегала Дакаре. Жил в Танзании и Зимбабве. Приехал в США в подростковом возрасте с целью учёбы в Епископальной старшей школе-интернате в Алегзандрии (Виргиния).

В 2011—2014 годах Баджи обучался в Школе менеджмента Бостонского университета по специальности «Бизнес», совмещая обучение с игрой за университетскую футбольную команду в Национальной ассоциации студенческого спорта.

В 2014 году также выступал за клуб «Реал Бостон Рамз» в лиге .

На Супердрафте MLS 2015 Баджи был выбран в четвёртом раунде под общим 67-м номером клубом «Колорадо Рэпидз». Контракт с ним клуб подписал 4 марта 2015 года после успешного предсезона. Его профессиональный дебют состоялся 7 марта 2015 года в матче первого тура сезона против «Филадельфии Юнион», в котором он вышел в стартовом составе. 10 апреля 2015 года в матче против «Далласа» забил свой первый гол в профессиональной карьере. За забитый мяч и активные действия в этом матче был включён в символическую сборную недели MLS.

9 июля 2015 года Баджи отправился в аренду в аффилированный клуб USL «Шарлотт Индепенденс». Дебютировал в третьем дивизионе США 10 июля 2015 года в матче против «Луисвилл Сити». 5 августа 2015 года в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз II» забил свои первые голы за «Шарлотт Индепенденс», оформив дубль. 28 августа 2015 года «Колорадо Рэпидз» отозвал Баджи из аренды.

5 октября 2017 года Баджи продлил контракт с «Колорадо Рэпидз» на два года, до конца сезона 2019. 31 марта 2018 года в матче против «Филадельфии Юнион» оформил хет-трик. В июле 2018 года Баджи получил грин-карту и в MLS перестал считаться иностранным игроком.

23 июля 2018 года Баджи с местом иностранного игрока был обменян в «Даллас» на Келлина Акосту. Дебют за техасский клуб, в матче против «Сиэтл Саундерс» 12 августа 2018 года, отметил голом.

2 декабря 2019 года Баджи был продан в новый клуб MLS «Нэшвилл» за $325 тыс. в распределительных средствах. 29 февраля 2020 года участвовал в дебютном матче клуба в лиге, где его соперником был «Атланта Юнайтед». В матче против «Атланты Юнайтед» 12 сентября 2020 года забил свой первый гол за «Нэшвилл».

29 июля 2021 года Баджи вернулся в «Колорадо Рэпидз», перейдя за $50 тыс. в общих распределительных средствах. Дополнительные $50 тыс. были бы выплачены «Нэшвиллу», если «Рэпидз» переподписал бы игрока на сезон 2022. По окончании сезона 2021 срок контракта Баджи с «Колорадо Рэпидз» истёк и стороны начали переговоры по новому контракту.

4 января 2022 года Баджи на правах свободного агента присоединился к «Цинциннати», подписав контракт на сезон 2022 с опциями продления на сезоны 2023 и 2024. За «Цинциннати» дебютировал 26 февраля 2022 года в матче стартового тура сезона против «Остина», заменив во втором тайме Ника Марканича.

Статистика

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

Выпускники Бостонского университета
Футболисты Сенегала
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Шарлотт Индепенденс»
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Нэшвилл»
Игроки ФК «Цинциннати»